Arribes pode se referir a:

Geografia 
 Arribas em português, geografia do noroeste e sudoeste das províncias espanholas de Salamanca e Samora, e o sudeste e noreste dos distritos portugueses de Bragança e Guarda.

Gastronomia 
Arribes, uma denominação de origem de vinhos espanhóis, nas províncias de Salamanca e Samora, em Castela e Leão.
Queso Arribes de Salamanca, uma marca de garantia espanhola da província de Salamanca, em Castela e Leão.

Arribes